Występy w europejskich pucharach serbskiego klubu piłkarskiego FK Partizan.

Wykaz spotkań pucharowych

1955–2000

2001–2020

2021–

Bibliografia 
 

FK Partizan
Serbskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach